Kratovo kan syfta på:

1 Kratovo Opština – en kommun i Nordmakedonien. 
 Kratovo – huvudorten i kommunen Kratovo i Nordmakedonien. 
2 Kratovo (ort) – en ort i Moskva oblast i Ryssland. 

Robotskapade Rysslandförgreningar